Simpang Jernih (plaats), een plaats in Indonesië
Simpang Jernih (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing